Майкас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас, в 96 км от столицы провинции. Занимает площадь 24.66 км². Население — 42 человека (на 2010 год).

Муниципалитет расположен в предгорьях  у реки Сегура. Имеется церковь XVIII века.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля